Das Atatürk-Jahr oder die Atatürk-Hundertjahrfeier wurde im Jahre 1981 von den Vereinten Nationen und der UNESCO ausgerufen. Mustafa Kemal Atatürk, der Staatsgründer der Türkei, ist bislang die einzige Person, die von der UNESCO solche Anerkennung erhielt. Mustafa Kemal Pascha wurde im Jahre 1881 als Sohn von Zübeyde Hanım und Ali Rıza Efendi geboren.

Die Hundertjahrfeier von Atatürks Geburtstag wurde von den Vereinten Nationen und der UNESCO geehrt, indem es zum Atatürk-Jahr auf der Welt erklärt wurde und die Resolution über die Atatürk-Hundertjahrfeier angenommen wurde.

Der Text lautete wie folgt (englische Fassung):

Siehe auch 
 Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
 Tag der Republik (Türkei)
 Atatürk-Museum und Atatürk-Kulturzentrum

Weblinks 

 Atatürk - the father of modern Turkey (PDF; 3,3 MB)

Einzelnachweise 

Jahr
Veranstaltung 1981
UNESCO-Veranstaltung
Internationales Jahr
Gedenkjahr